Sơn Bình (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Sơn Bình (Kiên Giang)
 Sơn Bình (Khánh Hòa)
 Sơn Bình (Hà Tĩnh)
 Sơn Bình (Lai Châu)